Карнобат () — город в Бургасской области Болгарии. Административный центр общины Карнобат. Находится примерно в 43 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в городе  проживал 18621 человек.

Население

Памятники 

 Памятник болгаро-русской дружбе.

Известные уроженцы 
 Обрешков, Бенчо (1899—1970) — болгарский  живописец, художник кино.
 Полянов, Димитр (1876—1953) — болгарский поэт.

Примечания

Ссылки 
 Община Карнобат (acstre.com) 
 Община Карнобат (domino.bg) 
 Железнодорожный вокзал в Карнобате, панорамный снимок

Города Бургасской области